В состав Донецкой области Украины входят 52 города, 25 из которых фактически не находятся под контролем Украины. 21 из них (выделены жёлтым цветом) оказались под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики в ходе войны на Донбассе. Ещё 4 (выделены красным цветом) были заняты войсками России и ДНР в период после 24 февраля 2022 года в ходе вторжения России в Украину.

Курсивом указаны названия, в которые в рамках кампании по декоммунизации на Украине были переименованы 10 городов Донецкой области. Это решение не было признано ДНР, контролировавшей 4 из них и претендовавшей на контроль над остальными. На украинском языке указаны названия согласно юрисдикции Украины.

См. также 
 Города Украины
 Населённые пункты Донецкой области

Примечания 

Донецкая область